Dialog e. V. steht für:

 Dialog – Gesellschaft für deutsch-türkischen Dialog, interkultureller Verein mit Sitz in Duisburg

dialog e. V. steht für:

 dialog – Vereinigung deutscher und russischer Ökonomen, deutsch-russischer Verein, der in Tübingen gegründet wurde